Шудумка:

 Шудумка (приток Большой Кокшаги) — река в России, протекает в Республике Марий Эл, Чувашская Республике, Кировской области, Республике Татарстан. 
 Шудумка (приток Пижмы) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.